Playing God ist die Bezeichnung für:
 Playing God (1997), US-amerikanischer Film von Andy Wilson
 Playing God (2017), deutscher Film von Karin Jurschick